Ро́за — посёлок Княже-Байгорского сельсовета Грязинского района Липецкой области.

Расположен в 1,5 км к северо-востоку от железнодорожной станции Байгора на линии Грязи — Борисоглебск. Там же расположены посёлки Байгора и Кубань.

Вдоль северо-сточной границы проходит шоссе Грязи — Добринка.

Образована в 1924 году. Тогда это было отделение «Роза» совхоза «Правда». В 1926 году в Розе, согласно данным переписи населения, жили 94 человека .

В 1934 году в Розу переехали несколько семей из села Казинка Грязинского района.

На Розе расположена молочно-товарная ферма.
С городом Грязи очень развита  инфраструктура посёлка Роза.

Население

Примечания 

Населённые пункты Грязинского района